Disciplined Breakdown — третій студійний альбом американської групи Collective Soul, який був випущений 11 березня 1997 року.

Композиції 
 Precious Declaration – 3:41
 Listen – 4:14
 Maybe – 4:09
 Full Circle – 4:09
 Blame – 4:42
 Disciplined Breakdown – 2:55
 Forgiveness – 5:02
 Link – 3:04
 Giving – 3:06
 In Between – 4:03
 Crowded Head – 3:40
 Everything – 3:46

Джерела 
 Disciplined Breakdown  allmusic
 Disciplined Breakdown  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Collective Soul
Музичні альбоми 1997